Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1952-1953 a vu la consécration du FC Bâle.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final 

 FC Granges et FC Lugano ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.

Match de barrage

Relégations 
 FC Lugano et FC Locarno sont relégués en Ligue nationale B
 FC Lucerne et FC Bienne sont promus en Ligue nationale A

Résultats complets 
RSSSF

1952-1953
Championnat Suisse Football 1952-1953 D1
Championnat Suisse Football 1952-1953 D1
Suisse
Suisse